Plaats in Indonesië
 Setanggor (Praya Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Centraal-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Setanggor (Sukamulia), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara